Passo Pordoi – valico alpino delle Dolomiti, che collega Canazei con Arabba;
 Sasso Pordoi – montagna delle Dolomiti alta 2.950 m s.l.m. posta a nord del passo Pordoi.